Daintree ist der Familienname  folgender Personen:

 Richard Daintree (1832–1878), australischer Geologe und Photograph

Siehe auch:
 Daintree-Nationalpark in Queensland, Australien
 Daintree River, Fluss in Queensland